Тепеика има више значења:

 Тепеика (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеика (Хуарез Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеика (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеика (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику